Rímini, ciutat d'Itàlia a la regió de l'Emília-Romanya, a la costa de la mar Adriàtica, i capital de la província de Rímini
 Bisbat de Rímini, seu catòlica sufragània d'arquebisbat de Ravenna-Cervia
 Província de Rímini, província de la regió d'Emília-Romanya dins Itàlia
 Rimini Calcio F.C., equip de futbol de la ciutat de Rímini